La Majahua kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Majahua, Tampico Alto, ort, 
 La Majahua, Hidalgotitlán, ort, 
 La Majahua, Guerrero, ort, La Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar